Świtalski oder Switalski ist der Nachname von:

 Kazimierz Świtalski (1886–1962), polnischer Offizier und Politiker
 Mariusz Świtalski (* 1962), polnischer Unternehmer
 Wladislaus Switalski (1875–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Philosoph, Hochschullehrer und Märtyrer